Кубок Английской футбольной лиги () — кубковый турнир на выбывание в английском футболе, организуемый Английской футбольной лигой. Турнир был основан в 1960 году под названием Кубок Футбольной лиги (, под таким названием турнир проводился до 2016 года) и считается вторым по значимости национальным кубком для английских футбольных клубов после Кубка Англии. В розыгрыше принимают участие все 72 клуба Английской футбольной лиги и 20 клубов Премьер-лиги. В первые шесть лет существования турнира финал состоял из двух матчей: проводилось по одной игре на домашнем стадионе каждой из команд-участниц финала. Первый Кубок Футбольной лиги выиграла «Астон Вилла», победившая «Ротерем Юнайтед» со счётом 3:2 по сумме двух матчей (при этом проиграв первый матч со счётом 2:0). Первый одноматчевый финал турнира состоялся в 1967 году: «Куинз Парк Рейнджерс» обыграл «Вест Бромвич Альбион» на лондонском «Уэмбли» со счётом 3:2.

Чаще других клубов Кубок Футбольной лиги выигрывал «Ливерпуль» — 9 раз. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» обладают рекордом по числу выигранных кубков подряд: «Ливерпуль» четырежды побеждал в финалах с 1981 по 1984 год, а «Манчестер Сити» выигрывал трофей с 2018 по 2021 год. «Ноттингем Форест» выигрывал дважды по два раза подряд — в 1978 и 1979 годах, а также в 1989 и 1990 годах. «Арсенал» проигрывал в финалах Кубка лиги чаще других клубов, а именно 6 раз.

В 2013 году Кубок впервые выиграл представитель Уэльса «Суонси Сити», обыгравший в финале 24 февраля на стадионе «Уэмбли» клуб «Брэдфорд Сити».

История 

Первым победителем Кубка Футбольной лиги стала «Астон Вилла». В первые шесть лет существования турнира его финалы состояли из двух матчей. В этот период многие клубы из Первого дивизиона отказывались в нём участвовать, что давало возможность регулярного участия в финалах клубам из более низших дивизионов. Первым клубом-обладателем Кубка лиги, не входящим в Первый дивизион, стал «Куинз Парк Рейнджерс» из Третьего дивизиона в 1967 году. «Суиндон Таун» стал ещё одним клубом из Третьего дивизиона, выигравшим кубок, сделав это в финале 1969 года. «Шеффилд Уэнсдей», представляющий Второй дивизион, стал последним из клубов, выигравших Кубок лиги, не выступая в высшем дивизионе чемпионата Англии (в финале 1991 года «Уэнсдей» обыграл «Манчестер Юнайтед»).

В конце 1960-х годов победители этого турнира получали автоматическую квалификацию в Кубок УЕФА. После этого в турнире стали участвовать клубы из Первого дивизиона, и в розыгрыше 1969/70 года впервые приняли участие все 92 клуба Футбольной лиги. Формат финала к тому времени также изменился: теперь это был одноматчевый финал, который проводился на лондонском «Уэмбли». В 1977 году прошла первая в истории турнира переигровка финала, когда «Астон Вилле» потребовалось два матча, чтобы победить «Эвертон». Первая переигровка прошла на «Хиллсборо» в Шеффилде, вторая — на «Олд Траффорд» в Манчестере.

В следующем году турнир выиграл «Ноттингем Форест», повторив свой успех и год спустя. Таким образом, «Ноттингем» стал первым клубом, выигравшим два Кубка Лиги подряд. Первый Кубок лиги «Ноттингем» выиграл у «Ливерпуля» (для этого потребовалась переигровка на «Олд Траффорд»), а второй — у «Саутгемптона» со счётом 3:2. «Ливерпуль» выиграл четыре Кубка лиги подряд с 1981 по 1984 годы, что является рекордом турнира. «Ноттингем Форест» во второй раз выиграл два Кубка Лиги подряд в 1989 и 1990 годах.

Последняя в истории турнира переигровка финала состоялась в 1997 году: в матче на «Уэмбли» «Лестер Сити» и «Мидлсбро» разошлись ничьей 1:1, а в переигровке на «Хиллсборо» в дополнительное время победил «Лестер Сити» со счётом 1:0. После этого были изменены правила проведения финала, и вместо переигровок стали назначаться послематчевые пенальти. С 2001 по 2007 год финалы проходили на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс), так как «Уэмбли» был закрыт на реконструкцию. С 2008 года финальные матчи снова стали проводиться на «Уэмбли». Первый из них выиграл «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший «Челси» со счётом 2:1 в дополнительное время.

В 2013 году кубок впервые выиграл представитель Уэльса, «Суонси Сити», обыгравший в финале 24 февраля на стадионе «Уэмбли» клуб «Брэдфорд Сити».

Финалы 
Расшифровка

Двухматчевые финалы

Одноматчевые финалы

Победы по клубам

Примечания

Ссылки 
 Рекорды Кубка Футбольной лиги
 Статистика Кубка Футбольной лиги
 Финалы Кубка Футбольной лиги 1961—2001. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

Победители
Кубок Английской футбольной лиги